Rafał Pietrzak (ur. w Łodzi) – syn łódzkiej plastyczki Barbary Pietrzak, od 1990 zamieszkały w Stanach Zjednoczonych. Skazany w 1998 na 30 lat pozbawienia wolności za „brutalne napastowanie seksualne dziecka”.

Przebieg sprawy 
Po osiedleniu się w Teksasie żył w konkubinacie z Berthy Alvarengą, emigrantką z San Salwadoru. W listopadzie 1996 został oskarżony i aresztowany pod zarzutem molestowania nieletniej pasierbicy. Przyczyną oskarżenia przez urzędniczki Służb Ochrony Dziecka (CPS) było to, iż według swoich słów, oskarżony obmył, także w intymnych miejscach, 5-letnią pasierbicę Doris. W czasie procesu oskarżony zaprezentował kilka sprzecznych opisów sytuacji. Policję zawiadomił lekarz pogotowia, który zbadał dziecko w ambulatorium i uznał, że obrażenia powstały w okresie od 1 do 3 tygodni wcześniej, prawdopodobnie w wyniku penetracji przedmiotem wielkości kilku cali, co może wskazywać na wykorzystanie seksualne.

Początkowo obrońcą Pietrzaka miał być Mike Yabrough, którego zaangażowała Alvarenga, jednak przed sprawą zrezygnowała z niego. Podczas procesu obrońcą był Ronald Danforth. . Możliwość apelacji zaniedbał kolejny prawnik Pietrzaka – Roger Dickey (współpracownik Ronalda Danfortha) – o jeden dzień za późno złożył zapowiedź apelacji.

W styczniu 2009 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyznał Rafałowi Pietrzakowi prawo do wniesienia apelacji i powtórzenia całego procesu – postępowanie trwa. Równocześnie rozpoczęło się postępowanie o zwolnienie warunkowe i 19 marca 2012 Rafał Pietrzak został zwolniony warunkowo i deportowany. 9 sierpnia 2012 powrócił do Polski.

W Polsce 
W obronie Rafała Pierzaka występowały organizacje polonijne, organizacje społeczne oraz rodzina w Polsce. Według niektórych źródeł powodem oskarżenia i skazania Pietrzaka mogło być jego polskie pochodzenie. Do sprawy odniósł się także Lech Kaczyński. W 2011 temat Pietrzaka poruszył ówczesny minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Historię tę opisał Marcin Fabjański w reportażu „Zły dotyk” (tekst ukazał się w „Gazecie Wyborczej” z 5–6 sierpnia 2000 i w książce „Zły dotyk. Reportaże roku 2000").

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Za kratami w USA przeżył piekło. Teraz chce walczyć o swoje dobre imię, TVN24.PL
 
 Wawrzyniec Pater: Z wizytą u Rafała Pietrzaka w Allred Unit w Iowa Park
 Marcin Masłowski: Zły dotyk – 10 lat później, Gazeta.pl
 Miłada Jędrysik: Nie każdego Polaka broni Sikorski, Gazeta.pl
 Court of Appeals of Texas, Fifth District, Dallas: Opinion By Justice RICHTER, casetext.com
 Texas Department of Public Safety: The Texas Public Sex Offender Website, records.txdps.state.tx.us

Przestępstwa seksualne (wydarzenia)